Neodiprion är ett släkte av steklar som beskrevs av Sievert Allen Rohwer 1918. Neodiprion ingår i familjen barrsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Barrsteklar
Neodiprion